Na registracijskim pločicama za cestovna vozila (automobile, kamione, autobuse, radna vozila i radne strojeve, motorkotače) iz Slovačke postoje ove oznake:

Registracijske oznake za cestovna vozila
Slovačka